Антипа́тр () — греческое имя. Известные носители:

 Антипатр — полководец и близкий друг Филиппа Македонского.
 Антипатр Идумеянин — идумеянин, отец Ирода I Великого, правитель Иудеи, основатель династии Иродиад.
  — сын Ирода Великого от первой жены, Дориды.
 Целий Антипатр () — римский анналист эпохи Гракхов, составитель истории Второй Пунической войны.
 Антипатр из Кирены (IV в. до н. э.) — древнегреческий философ-киренаик.
 Антипатр Сидонский (ок. 170 — ок. 100 до н. э.) — греческий поэт, вероятный автор списка семи чудес света.
 Антипатр из Тарса (ок. 200 — ок. 129 до н. э.) — греческий философ-стоик.
 Антипатр из Тира (I в. до н. э.) — философ-стоик.
 Антипатр Фессалоникский (около 20 года до н. э. — 20 год н. э.) — греческий поэт, вероятный автор списка семи чудес света.
 Антипатр I — сын царя Македонии Кассандра (иногда также Антипатр II) и царь Македонии в 294 до н. э.
 Антипатр II Этезия — македонский царь в 279 до н. э.
 Антипатр — правитель Малой Армении во II веке до н. э.